Christian Haas (1958) Európa-bajnok nyugatnémet atléta, olimpikon
 Christian Haas (?) erdélyi szász evangélikus püspök
 Christian Haas (?) amerikai klímakutató, geológus